Ротницкий:

 Ротницкий, Арий Давидович (1885—1982) — русский и советский деятель культуры, педагог.
 Ротницкий, Семён Аронович (1915—2004) — советский художник.